Дурасно:

 Дурасно — департамент в центральной части Уругвая.
 Дурасно — город в центральной части Уругвая, административный центр одноимённого департамента.